Си́монов () — русская фамилия от личного имени .

Известные носители

А 
 
 
 Симонов, Андрей Анатольевич (род. 1971) — российский журналист, писатель-историк, соавтор интернет-проекта «Герои страны».

В 
 Симонов, Валентин Иванович (1930—2012) — советский и российский учёный-кристаллограф, лауреат премии имени Е. С. Фёдорова (1991).
 Симонов, Валерий Петрович (род. 1953) — советский и российский журналист, медиаменеджер, главный редактор газет «Комсомольская правда», «Трибуна» и «Труд».
 
 
 Симонов, Виктор Альбертович (род. 1966) — российский путешественник, спортсмен, организатор и руководитель арктических экспедиций.
 Симонов, Виталий Павлович (1938—2002) — советский игрок в хоккей с мячом.

Г 
 Симонов, Георгий Александрович (1907— 1982) — советский оператор неигрового кино, фронтовой кинооператор Великой Отечественной войны.
 Симонов, Григорий Александрович (1893—1974) — советский архитектор.

Д 
 Симонов, Денис Владимирович (род. 1972) — генерал-майор.
 Симонов, Дмитрий Валентинович (род. 1984) — российский регбист.

Е

И 
 
 
 Симонов, Илья Николаевич (1923—2009) — советский и российский волейбольный тренер.

К

Л 
 Симонов, Лев Алексеевич (1911—1989) — учёный в области аэродинамики, сотр. ЦАГИ, проф. МФТИ.

М 
 Симонов, Матвей Терентьевич (1823—1901) — украинский писатель и этнограф.

Н

П

Р 
 Симонов, Роман Иванович (1927—1995) — советский хозяйственный и государственный деятель.

С

Ю



См. также 
 2426 Симонов — астероид, названный в честь К. М. Симонова.
 Симонов монастырь
 Симонов — село Гощанского района Ровненской области Украины.
 Симоновы — русский дворянский род